

Architettura 
 Catfish Creek Baptist Church – chiesa battista di Latta, nella Carolina del Sud

Geografia 
Australia
 Catfish Creek – fiume del Queensland

Canada
 Catfish Creek – fiume dell'Ontario

Stati Uniti d'America
 Catfish Creek – fiume della Florida
 Catfish Creek – fiume della Georgia
 Catfish Creek – fiume dell'Illinois
 Catfish Creek – fiume dell'Iowa
 Catfish Creek – fiume del Kentucky